Chitrakoot (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Chitrakoot (divisie), een divisie binnen de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
 Chitrakoot Dham, de hoofdplaats van het Indiase district Chitrakoot
 Chitrakoot (Satna), een plaats in de Indiase staat Madhya Pradesh